Le centre de formation du FC Lorient est un centre de formation de football. Il a pour but de former les jeunes joueurs du FC Lorient, club de football professionnel situé à Lorient en Bretagne, en leur fournissant une structure d'hébergement, un accompagnement scolaire, et un programme de formation sportive. En tant que structure, il existe depuis la fin des années 1990 et situé à l'origine sur le complexe de Kerbernes, mais n'est développé que depuis 2013 avec la création de l'Espace FCL, sur la commune de Plœmeur, utilisé également par l'effectif professionnel du club.

Historique 

Le centre de formation est créé en 1999 par obligation à la suite de l'accession de l'équipe première en Division 1 et sous l'impulsion de Christian Gourcuff. Il fait suite au centre de perfectionnement. Le premier directeur se nomme Jean-Bernard Brunet. Installé dès l'origine au complexe de Kerbernès, à proximité du Ter, où il bénéficie de deux terrains et d'une fosse synthétique ainsi que l'auberge de jeunesse pour l'hébergement, il déménage à l'Espace FCL au cours de l'été 2013.

Structures

Structure administrative 

Différentes personnes se sont succédé au poste de directeur du centre :

La direction du centre de formation, son encadrement technique, ses préparateurs, son staff médical et sa cellule de recrutement figurent dans l'organigramme du FC Lorient et dépendent donc du club. En revanche, l'aspect scolaire et l'hébergement sont traités de façon séparée.

École des Merlus 

Installé à l'origine comme le centre à l'auberge de jeunesse, l'école des Merlus est la structure d'hébergement et de scolarisation des joueurs formés au club qui comprend des salles de classe, un restaurant et un internat. Labellisée « Établissement d’accueil pour sportifs de haut niveau (SHN) », elle déménage en 2013 à l'Espace FCL. C'est un lieu de vie qui bénéficie de la présence de personnels encadrants et de professeurs vacataires qui dispensent une vingtaine d'heures de cours par semaine à une trentaine d'élèves de 16 à 20 ans.

Espace FCL

Palmarès et classement

Palmarès de la réserve et des équipes de jeunes 

L'équipe réserve remporte différents championnats nationaux amateur :

Bilan saison par saison de la réserve 

L'équipe réserve évolue depuis 1995 dans les championnats nationaux amateurs :

Classement des centres de formation 

La Direction technique nationale de la Fédération française de football établit chaque année un classement des centres de formation de toutes les équipes professionnelles. Ce classement prend en compte des critères dits d'efficacité relatifs aux jeunes joueurs formés au club (nombre de contrats professionnels, nombre de matchs joués en équipe professionnelle et en sélection nationale, diplômes scolaires obtenus) ainsi qu'au statut des éducateurs. En 2022, le centre est classé 2,5 étoiles.

Joueurs professionnels issus du centre

Internationaux formés au centre 

De nombreux joueurs passés par le centre de formation sont devenus internationaux :

Autres joueurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Espace FCL

Lien externe 
 Page à propos du centre sur le site du FCL
 Page à propos des équipes du centre sur le site du FCL

Lorient
FC Lorient